Родри́гес Море́но () — испанская фамилия. Известные носители: Родригес Морено, Хуан Карлос (род. 1965) — испанский футболист.
 Родригес Морено, Марко Антонио (род. 1973) — мексиканский футбольный арбитр.